Chhma Khmao Football Club é um clube de futebol do Camboja. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2010.

Clubes de futebol do Camboja